Bussel ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrikus van Bussel (1868–1951), niederländischer Bogenschütze
 James Bruce Bussel (* vor 1975), US-amerikanischer Mediziner
 Rachel Kramer Bussel (* 1975), US-amerikanische Autorin, Bloggerin, Herausgeberin und TV-Persönlichkeit

Siehe auch:
 Bussell